|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2003 vond plaats van 6 tot en met 12 oktober 2003 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Marie-Gaïané Mikaelian was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Hongaarse Petra Mandula bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Arantxa Parra Santonja.

Het vierde reekshoofd, Virginia Ruano Pascual uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Japanse Saori Obata in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Ruano Pascual wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar derde, en laatste, WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tetjana Perebyjnis en Tatjana Poetsjek had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Poetsjek wist, met Joelija Bejgelzimer aan haar zijde, haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Petra Mandula en Patricia Wartusch, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Joelija Bejgelzimer en Tatjana Poetsjek won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Chinese koppel Li Ting en Sun Tiantian in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun enige gezamenlijke titel. De Wit-Russin Poetsjek had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Oekraïense Bejgelzimer geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tasjkent 2003
Tasjkent